Quasi (muziek), een Italiaanse muziekterm
Quasi (band), een Amerikaanse band